Paróquia São Benedito pode se referir a várias circunscrições eclesiásticas católicas, inclusive:

Paróquia São Benedito (Leopoldina), em Minas Gerais
Paróquia São Benedito (Pilares), no Rio de Janeiro

Ver também 
 São Benedito (desambiguação)